Сен-Міше́ль-де-Вакс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Тулузи, 35 км на північний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 36 осіб у працездатному віці (15-64 років) 26 були активні, 10 — неактивні (показник активності 72,2%, у 1999 році було 62,5%). З 26 активних працювало 26 осіб (14 чоловіків та 12 жінок), безробітних було 0 (0 чоловіків та 0 жінок). Серед 10 неактивних 2 особи були учнями чи студентами, 6 — пенсіонерами, 2 були неактивними з інших причин.

Посилання 

 Сен-Мішель-де-Вакс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мішель-де-Вакс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн